Alessio Di Mauro – disegnatore, nato a Roma nel 1974
 Alessio Di Mauro – tennista, nato a Siracusa nel 1977